

Personnalités 

Santiago Pérez peut désigner :

 Santiago Pérez de Manosalbas (1830-1900), homme d'État colombien ;
 Santiago Pérez López (1961-), homme politique espagnol ;
 Santiago Pérez (1977-), coureur cycliste espagnol.

Autre 
Santiago Pérez peut aussi désigner :
 Aéroport Santiago Pérez Quiroz, aéroport situé à Arauca en Colombie.